Памятник В. В. Вересаеву — памятник в Туле русскому писателю В. В. Вересаеву (1867—1945), который родился в городе и провёл здесь свои юношеские годы.

Расположен на ул. Первомайской перед входом в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Установлен 28 апреля 1958 года по постановлению СНК СССР «В целях увековечения памяти писателя Викентия Викентьевича Вересаева».

Архитекторы — Е. И. Кутырев и Г. И. Гаврилов, скульпторы — А. С. Рабин и Т. Р. Полякова. По словам скульптора А. С. Рабина, авторы памятника стремились воплотить в нём то, о чем в одном из писем к Вересаеву говорил Горький: «…Всей душой чувствую душу Вашу — прямую, свято-честную, смелую».

На высоком гранитном постаменте установлена выполненная из бронзы четырёхметровая фигура писателя. Писатель изображён в полный рост, с записной книжкой и карандашом в руках. В спокойной позе, в ниспадающем с плеч плаще, писатель задумчиво смотрит на родной город вдоль убегающей вниз улицы и, кажется, готов записать мысль, внезапно пришедшую в голову… 

Скульптура поставлена так, что писатель смотрит вдоль улицы на расположенный в 500 метрах дом, где он родился, — ныне Дом-музей В. В. Вересаева.

С 1960 года является памятником искусства, относится к охраняемым объектом культурного наследия федерального значения.

3 июня, по сложившейся традиции, к памятнику возлагаются цветы.

Примечания

Источники 
 Лукницкий П. — Памятник В. Вересаеву в Туле // Литературная газета, 8 мая 1958. — стр. 3 .
 60 лет назад в Туле открыли памятник Вересаеву. Как это было  // Газета «Молодой коммунар», 28 апреля 2018

Вересаеву
Вересаеву, Тула
Викентий Вересаев
Здания и сооружения, построенные в 1958 году в России
1950-е годы в Тульской области
Скульптуры 1958 года